В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1971, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Туеро 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Вірджинія Вейд (Переможниця)
 Гелен Гурлей (півфінал)
 Жель Шанфро (чвертьфінал)
 Вінні Шоу (чвертьфінал)

 Лінда Туеро (фінал)
 Керрі Гарріс (2-ге коло)
 Лора Дюпон (2-ге коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters